Landvetter ist:
 der Name eines der zwei Flughäfen von Göteborg, siehe Flughafen Göteborg/Landvetter
 der Name der schwedischen Ortschaft Landvetter, siehe Landvetter (Ort)